Onda Verde – servizio di pubblica utilità italiano
Onda verde – particolare lanterna semaforica
Onda Verde – comune brasiliano dello stato di San Paolo
Onda Verde – testata giornalistica bimestrale edita dall'Automobile Club d'Italia
Onda Verde – nome dato in Italia al Green Movement, il movimento delle proteste post-elettorali in Iran del 2009-2010